Балка́нский полуо́стров (, , , , , , , , , ) — полуостров на юго-востоке Европы.

Площадь полуострова — около 467 тыс. км². С юга, юго-запада и юго-востока омывается: Адриатическим, Ионическим, Мраморным, Критским, Эгейским и Чёрным морями.  Рельеф преимущественно гористый (Стара-Планина, Родопы, Динарское нагорье, Пинд). По размерам в Европе уступает только Скандинавскому и Пиренейскому полуостровам.

Этимология 
Современное название Балканского полуострова происходит от названия одноимённых гор. Происхождение слова Балканы неясно; оно может быть связано с персидским bālk «грязь» и турецким суффиксом -an «болотистый лес», или с персидским balā-khana «большой высокий дом». Родственные слова также встречаются в тюркских языках. В современном турецком языке balkan означает «цепь лесистых гор».

Название использовалось в основном во времена Османской империи. В античности Стара-Планину (Балканские горы) называли , .

География

Берега 
Берега Балканского полуострова сильно расчленены, обладают небольшими бухтами. Наиболее изрезаны берега Адриатического и Эгейского морей; берега Чёрного моря изрезаны незначительно. У берегов Балканского полуострова много островов (общая их площадь 21,5 тысяч км²).

Рельеф 

В рельефе Балканского полуострова преобладают горы, протянувшиеся с юго-запада на северо-восток. На западе полуострова расположилось Динарское нагорье (на территории Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории; здесь широко распространены карстовые формы рельефа), к югу от Далматского нагорья (в Албании, Греции и Северной Македонии) — горы Пинд; последние на юге переходят в горы полуострова Пелопоннес (Греция). На севере полуострова (в основном на территории Болгарии) горы представлены массивами Рила (с высшей точкой Балканского полуострова — горой Мусала, 2925 м), Пирина (рельеф альпийского типа), Стара-Планина (Балканские горы; граничат на севере с Дунайской равниной) и Родопы (Родопские горы), выходящие на юге к Эгейскому морю. Эти горы в основном невысоки, пологи. Равнин мало, расположены они в основном по окраинам полуострова и в межгорных котловинах (основные — Фракийская, Салоникская, Албанская и Фессалийская низменности; частично на территории Балканского полуострова — Среднедунайская и Нижнедунайская равнины).

Геологически Балканский полуостров относится к Альпийской складчатой области (на его территории — три древних массива, образованных в докембрийскую эпоху: Пелагонийский, Родопский и Сербо-Македонский).

Климат 
Климат на севере Балканского полуострова и в центральных областях умеренный континентальный, с холодной и снежной зимой и жарким и сухим летом. Средняя температура июля составляет 22 °C; средняя температура января −1 °C на равнине и −5 °C в горах.

Климат на юге и западе субтропический средиземноморский с жарким летом и прохладной зимой. Средняя температура июля составляет 26 °C; средняя температура января 10 °C.

Климат на северо-востоке океанический и субтропический с тёплым летом и прохладной зимой. Средняя температура июля составляет 22 °C; средняя температура января 5 °C.

В горах высотная поясность. Запад сильно увлажнён (годовое количество осадков достигает 5000 мм), на востоке и на юге осадков значительно меньше (иногда менее 500 мм в год).

Гидрография 
Реки — в основном горные, с многочисленными порогами и перекатами; питание в основном снеговое и дождевое (полноводны зимой и весной; летом же небольшие реки на юге полуострова зачастую пересыхают); обладают большим энергетическим потенциалом, используются для орошения, крупнейшие (Дунай, Сава, Марица, Искыр, Струма и др.) — судоходны. Тектонические, (Шкодер, Охридское, Преспа и др.), карстовые, ледниковые озёра.

Флора и фауна 
Растительность Балканского полуострова крайне разнообразна; много эндемичных видов. На юге в прибрежном поясе — растительность средиземноморского типа (сосновые и дубовые леса, кустарники), выше — широколиственные леса, листопадные кустарники. В северной и центральной областях полуострова — широколиственные леса (в горах — буковые, пихтовые и сосновые леса). Верхняя граница леса — на высоте 1800—2300 м. На равнине леса в значительной степени сведены; встречается степная растительность. Равнины северной и восточной частей полуострова распаханы (почвы бедны, местами сильно засолены, требуют орошения; возделываются пшеница, кукуруза, табак, виноград, на юге — также оливки и цитрусовые).

Разнообразна и фауна: встречаются многие виды млекопитающих (волк, кабан, лисица, выдра, медведь, дикая кошка и др.), пресмыкающихся (ящерицы, змеи, греческая черепаха), земноводных, птиц, моллюсков.

Полезные ископаемые 
Недра Балканского полуострова богаты каменным (особенно на территории Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, и Турции) и бурым (распространён широко) углём. Месторождения нефти и природного газа редки (преимущественно в Румынии, Сербии, Албании) поэтому в энергосистеме полуострова преобладают гидроэлектростанции. Железных руд мало, но часто встречаются месторождения руд цветных металлов (медных, цинковых, оловянных, хромовых, марганцевых, магнезитовых, бокситовых).

Страны 

На Балканском полуострове частично или полностью расположены государства:
  Албания, член НАТО;
  Болгария, член НАТО и ЕС;
  Босния и Герцеговина;
  Греция, член НАТО и ЕС;
  Румыния (частично), член НАТО и ЕС;
  Северная Македония, член НАТО;
  Сербия (частично);
  Словения (частично), член НАТО и ЕС;
  Турция (частично), член НАТО;
  Хорватия (частично), член НАТО и ЕС;
  Черногория, член НАТО.
Частично признанное государство:
  Республика Косово.

Историческая справка 

Балканский полуостров стал первым из регионов Европы, где появилось земледелие в эпоху неолита. В античные времена на территории полуострова проживали греки, македоняне, иллирийцы, фракийцы и другие народы. После завоевания большей части территории полуострова Римской империей многие народы латинизировались, хотя некоторые так и остались под влиянием греческой культуры.

В VI в. на Балканах появились южные славянские племена. В эпоху Средневековья полуостров часто становился ареной сражений между Византийской империей, Сербией и Болгарским царством, боровшимися за право обладания важным регионом. К концу XIV в. почти весь Балканский полуостров находился под влиянием Османской империи.

В XIX в. разгорелась борьба балканских народов за установление независимости; в 1912—1913 в результате Балканских войн границы Турции на территории полуострова передвинулись на современные рубежи. На территории Балкан началась Первая мировая война, непосредственной casus belli которой стало убийство австрийского наследника Франца Фердинанда в Сараеве.

После Второй мировой войны большая часть балканских стран (включая крупнейшую из них — Югославию) принадлежала к социалистическому лагерю (за исключением Турции и Греции, которые были и сейчас остаются членами НАТО).

В 1990-е годы регион был взбудоражен конфликтами в республиках бывшей Югославии, которые окончились распадом страны на Сербию, Хорватию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Словению, Северную Македонию и частично признанное Косово.

См. также 
 Исторические области Балканского полуострова
 Балканистика

Примечания

Литература 
 
 Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. 1-е изд. — М.: Мысль, 1984.
 Мурзаев Э. М. Тюркские географические названия. — М.: Вост. лит., 1996.

Ссылки 

 

Полуострова Европы
Средиземноморье